Wehle steht für:

 einen Ortsteil von Ardorf, einem Teil der niedersächsischen Stadt Wittmund
 Brack, ein See oder Teich entstanden durch einen Deichbruch infolge einer Sturmflut
 Blaubeere, in der Eifel und im Hunsrück mundartliche Bezeichnung

Wehle ist der Familienname folgender Personen:

 David Wehle (* 1981), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Sänger
 Gerhard Wehle (* 1924), deutscher Pädagoge
 Heinrich Theodor Wehle (1778–1805), deutsch-sorbischer Landschaftsmaler
 Ingeborg Wehle (* 1933), deutsche Graphikerin und Illustratorin
 Johannes Wehle (1848–1936), deutscher Maler, wurde durch Holzstiche illustrierter Zeitungen einem breiten Publikum bekannt
 Madeleine Wehle (* 1968), deutsche Fernsehmoderatorin
 Otto Wehle (1859–1928), Gelbgießer und Fabrikant
 Peter Wehle (1914–1986), österreichischer Komponist, Autor und Kabarettist
 Reiner Wehle (* 1954), deutscher Klarinettist, Autor und Professor an der Musikhochschule Lübeck
 Sebastian Wehle (* 1989), deutscher Jazzmusiker und Komponist
 Winfried Wehle (* 1940), deutscher Romanist

Siehe auch:

 Wehlen